Caliptra o opercle (botànica), estructura semblant a un casquet en algunes plantes amb flors, molses i fongs
 Caliptra, cobertura cònica a la punta de cada arrel en creixement, vegeu arrel (botànica)#Caliptra
 Caliptra (entomologia), element morfològic associat a les ales dels dípters del tipus muscoide